Tockus flavirostris é uma espécie de calau, ave da família Bucerotidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Djibouti, Eritreia, Etiópia, Quénia, Somália, Sudão, Tanzânia e Uganda.

Referências 
 

Tockus
Aves descritas em 1835